Příjmení Aleksić nosí více významných osobností:

 Dragan Aleksić (1901–1964) – jugoslávský spisovatel, literární kritik a malíř
 Milan Aleksić (* 1986) – srbský vodní pólista
 Srđan Aleksić (1966–1993) – jugoslávský amatérský herec, plavec a voják